Orquestra Sinfônica Nacional - orquestra brasileira que integra a Universidade Federal Fluminense.
Orquestra Sinfônica Nacional (México) - orquestra de música clássica do México.
Orbit Showtime Network - provedora de satélite de transmissão direta das regiões do Oriente Médio e Norte da África (MENA).
Observatório da Serra Nevada - é um observatório astronômico do Instituto de Astrofísica da Andaluzia em Granada (Espanha).

Desambiguação